Cette page contient les pages d'homonymie de Chapo, Chapô et El Chapo.

Pseudonyme 

 El Chapo De Sinaloa, un chanteur et musicien mexicain ;
 El Chapo, le surnom de Joaquín Guzmán, un baron mexicain de la drogue.

Titres 

 CHAPO, une nouvelle de science-fiction de Jean-Pierre Andrevon ;
 El Chapo, une série télévisée diffusée en 2017.

Patronyme 

 Pierre Chapo (1927-1987), un designer et créateur français de mobilier contemporain.

Autre 
 Chapô, en typographie, un texte généralement court, en caractères gras, précédant le corps d'un article de presse

Patronyme français